Никола́й Сема́шко: Семашко, Николай Александрович (1874—1949) — советский партийный и государственный деятель, врач.
 Семашко, Николай Николаевич (1927—2012) — российский учёный, начальник лаборатории Института ядерного синтеза РНЦ «Курчатовский институт».
 Семашко, Николай Петрович (1914—1941) — белорусский советский поэт.